Наппі () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Мікеле Наппі (1951) — італійський футболіст
 Валентина Наппі (1990) — італійська порноакторка